Härlingstorp steht für:

 Härlingstorp (Skara), Gehöft in Skara, Schweden
 Härlingstorp (Vara), Gehöft in Vara, Schweden